Estoril Open 2011 (kobiety)
 Estoril Open 2011 (mężczyźni)